Bornholms Storkreds er en valgkreds i Landsdel Hovedstaden.  
 
Storkredsen er oprettet i 2007. Den omfatter den tidligere Bornholms Amtskreds.

Opstillingskredse
Storkredsen består af to opstillingskredse:
 Rønnekredsen : Den del af Bornholms Kommune, der omfatter Hasle Sogn, Klemensker Sogn, Knudsker Sogn, Nyker Sogn, Rutsker Sogn og Rønne Sogn.
 Aakirkebykredsen : Christiansø samt den del af Bornholms Kommune, der omfatter Allinge-Sandvig Sogn, Bodilsker Sogn, Gudhjem Sogn, Ibsker Sogn, Nexø Sogn, Nylarsker Sogn, Olsker Sogn, Rø Sogn, Poulsker Sogn, Pedersker Sogn, Svaneke Sogn, Vestermarie Sogn, Østerlarsker Sogn, Østermarie Sogn og Aaker Sogn.

Valgresultater

Kilder

Folketingsvalgkredse